Kamenskoe – località del Territorio della Kamčatka
 Kamenskoe – località dell'Oblast' di Lipeck
 Kamenskoe – località dell'Oblast' di Mosca
 Kamenskoe – città dell'Ucraina (in ucraino Kam"jans'ke)